The Oatmeal – sito creato dal programmatore statunitense Matthew Inman
 Oatmeal stout – tipo di  birra scura ad alta fermentazione
 Oatmeal – census-designated place della contea di Burnet nello stato del Texas, Stati Uniti d'America